Dienz ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Dienz (* 1968), österreichischer Musiker und Komponist
 Herm Dienz (1891–1980), deutscher Maler und Grafiker